Il doppio del torneo di tennis Athens Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Francisco Roig che hanno battuto in finale Marcelo Filippini e Mark Koevermans 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Horacio de la Peña /  Vojtěch Flégl (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner /  Lars Koslowski (primo turno)

 Marcelo Filippini /  Mark Koevermans (finale)
 Luke Jensen /  Olli Rahnasto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1992
ATP Tour 1992